Лавре́нтия:

 Лаврентия — древний континент, осколок Лавразии.
 Лаврентия — село в Чукотском автономном округе России.
 (162) Лаврентия — астероид.

См. также 
 Лаврентий